IOW steht für:
 Isle of Wight, Chapman-Code
 Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Abkürzung